Силіка́тна ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Силікатна вулиця — вулиця в Донецьку.
 Силікатна вулиця — вулиця в Києві.
 Силікатна вулиця — вулиця в Кременчуці.
 Силікатна вулиця — вулиця в Макіївці.
 Силікатна вулиця — вулиця в Миколаєві.
 Силікатна вулиця — вулиця в Сєвєродонецьку.

Вулиці